Neoallocotocera är ett släkte av tvåvingar. Neoallocotocera ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampmyggor
Neoallocotocera